Восьмой этап Кубка мира по биатлону 2010/11 прошёл в американском Форт-Кенте с четверга 10 февраля по воскресенье 13 февраля 2011 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 10 февраля 2011 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 11 февраля 2011 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 12 февраля 2011 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 12 февраля 2011 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 13 февраля 2011 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 13 февраля 2011 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта Кубка мира после восьмого этапа.

Примечания

Ссылки 
 8-й этап Кубка мира 2010/11 на сайте IBU

8-й этап